Leçons de conduite  (Breathing Lessons) est un roman de l'écrivain américain Anne Tyler, paru en 1988.

Une adaptation à la télévision en a été réalisée :
 1994 : Leçons de conduite de John Erman, avec James Garner et Joanne Woodward.
Pour le cinéma un autre film, sans rapport avec le roman, porte le même titre :
 2006 : Leçons de conduite (Driving Lessons), film de Jeremy Brock avec Rupert Grint et Julie Walters.